Бледный лис (; ) — африканская лисица ().
 «Бледный Лис» (Париж, 1965) — нашумевшая книга о космогонии африканского народа догонов французских этнографов Марселя Гриоля (1898—1956) и  (1903—1999).

См. также 
 Ренар-Лис (Рейнеке-Лис) — главный персонаж французской средневековой сатирической эпопеи «Роман о Лисе» («Roman de Renard»), памятника европейской литературы конца XII—XIV веков.

Догоны